Engelska för dyslektiker/Östergötlands länsavdelning av Föräldraföreningen för dyslektiska barn är en förening med syfte att hjälpa barn och ungdomar med skriv- och lässvårigheter/dyslexi att utveckla sig i engelska genom att få tala och lyssna på språket.

År 2008 drevs lägret av Östergötlands länsavdelning av Föräldraföreningen för dyslektiska barn. Lägren startades av föräldrar till ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som uppskattar idén att ungdomar får lära sig engelska genom att tala och lyssna. Lägren vänder sig till ungdomar som har gått ut årskurs 6, 7 och 8.

Föreningen arrangerar engelskaläger i Sverige, läger i England samt andra aktiviteter. Syftet är att ge ungdomar möjlighet att på ett roligt sätt få träning i engelska både individuellt och i grupp med andra i samma situation.

Det ordnas även "nybörjarläger" för föräldrar, som därmed får större förståelse för och kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och även får träffa andra föräldrar i samma situation. På varje läger finns engelska ungdomar samt en engelsktalande lärare som har det pedagogiska  ansvaret för undervisningen. Aktiviteterna är skapande verksamhet och friluftsaktiviteter, till exempel paddla kanot, bad och klättring.

Externa länkar
Engelska för dyslektiker 

Föreningar i Sverige